Marquette steht für:

 Marquette (Rebsorte), rote Rebsorte
 Marquette (Schiff), Passagierschiff
 Marquette (Automarke), US-amerikanische Automarke
 Marquette Motor Company, US-amerikanischer Automobilhersteller
 Marquette University in Milwaukee, Vereinigte Staaten
 Marquette Medical Systems
Buick Marquette, Automodell
 Schloss Marquette in Heemskerk, Niederlande

Marquette ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Marquette (* 1984), US-amerikanischer Schauspieler
 Desmond Marquette (1908–1999), US-amerikanischer Filmeditor

 Rocky Marquette (* 1980), US-amerikanischer Schauspieler
 Sean Marquette (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler

Marquette steht für folgende Orte:

in Frankreich:
 Marquette-en-Ostrevant, im Département Nord
 Marquette-lez-Lille, im Département Nord

in den Vereinigten Staaten:
 Marquette (Illinois)
 Marquette (Iowa), im Clayton County
 Marquette (Kansas)
 Marquette (Michigan), im Marquette County
 Marquette (Nebraska)
 Marquette (Wisconsin), im Green Lake County
 Marquette (Town), Town(ship) im Green Lake County, Wisconsin

Siehe auch:
 Marquette Township
 Marquette County